Fodor Pál (1723(?)–1798) református lelkész
Fodor Pál (1912–?) állatorvos
Fodor Pál (1915–1944) újságíró
Fodor Pál (1955) történész, turkológus